Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1961-1962 a vu la victoire du FC Chiasso.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final 

 Le FC Chiasso et le FC Sion ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.

À l'issue de la saison

Match de barrage 

 *  - après prolongation

Promotions 
 Le FC Chiasso et le FC Sion sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Moutier et le FC Cantonal Neuchâtel rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Schaffhouse et le FC Fribourg sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Martigny-Sports et l'Yverdon-Sport FC sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1961
Sport en Suisse en 1962